BCL9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 426 амінокислот, а молекулярна маса — 149 290.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як сигнальний шлях Wnt, поліморфізм, ацетиляція. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Транскрипційні фактори